Мартов — російське прізвище-псевдонім.

 Ерл Мартов (1871 — до 1911) — російський поет-символіст.
 Юлій Мартов (1873—1923) — російський політичний діяч, публіцист, учасник революційного руху, засновних меншивізму.

Псевдоніми